Коп — многозначное слово.

 Коп () — популярное в США прозвище сотрудника полиции (аналог русского «мент»);
 Коп («Спион Коп»; ) — название ряда террас и трибун на спортивных стадионах.
 Коп () — город в Германии, федеральная земля Рейнланд-Пфальц.
 Коп (жарг.) — раскопки.
 коп. — распространённое сокращение от «копейка».
 «Коп» — российский телесериал 2019 г.

Фамилия 
 Коп, Аугуст (1904—1945) — нидерландский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1928 года.
 Коп, Макс (1862—1929) — немецкий музыковед, композитор и писатель.
 Коп, Матс (род. 1957) — шведский яхтсмен.
 Коп, Эдвард (1840—1897) — североамериканский натуралист, палеонтолог и сравнительный анатом.

Аббревиатура 
 КОП — компонентно-ориентированное программирование.
 КОП — код операции. Часть машинного языка.
 КОП — канал общего пользования. Приборный интерфейс ГОСТ 26.003-80, соответствующий IEEE-488.
 КОП — «конкурс одной песни» в КВН.

См. также 
 Копп
 Коуп